Prestito – in finanza, cessione di un capitale o di un bene contro l'impegno alla restituzione di capitali o beni nella stessa misura o in misura maggiore
 Prestito – in linguistica, parola di una certa lingua che viene acquisita da un'altra lingua o lo stesso processo di acquisizione
 Prestito – in biblioteconomia, attività di consegna ad un utente di materiale documentario da utilizzare al di fuori della biblioteca per un periodo di tempo stabilito
 Prestito – nello sport, cessione temporanea di un giocatore ad un'altra squadra

Altri progetti